Ансервилле́р () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Относится к  кантону Бламон.

География 

						
Ансервиллер расположен в  км к востоку от Нанси. Соседние коммуны: Алловиль  и Нониньи на северо-востоке, Монтрё на востоке, Нёвиллер-ле-Бадонвиллер на юго-востоке, Сен-Морис-о-Форж на юге, Монтиньи на юго-востоке, Миньевиль на западе, Домевр-сюр-Везуз на северо-западе.

Демография 						
Население коммуны на 2010 год составляло 254 человека.

История 
В Ансервиллере обнаружены следы галло-романской культуры. Здесь традиционно жили ткачи, жители также занимались плетением. В период Первой мировой войны в 1914—1918 годах деревня подверглась значительным разрушениям.

Достопримечательности 

 В 3 км к юго-востоку между Нёвиллер-ле-Бадонвиллер и Сен-Морис-о-Форж расположена часовня святой Агаты.
 Церковь Ансервиллера была построена в 1918-1923 годах и освящена в 1923 году. Она стала первой церковью, сооружённой во Франции после Первой мировой войны. Витражи церкви были сделаны знаменитым стекольщиком Жаком Грюбером.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 						

Коммуны департамента Мёрт и Мозель